Pojem Dúbrava může označovat celou řadu objektů:

lidská sídla
 Dúbrava (okres Levoča) – slovenská obec v okrese Levoča,
 Dúbrava (okres Liptovský Mikuláš) – slovenská obec v okrese Liptovský Mikuláš,
 Dúbrava (okres Snina) – slovenská obec v okrese Snina, 
 Hronská Dúbrava – slovenská obec v okrese Žiar nad Hronom

vodní toky
 Dúbrava (přítok kanálu Kúty-Brodské), tok v povodí Moravy,
 Dúbrava (přítok Súčanky) v povodí Váhu,
 Dúbrava (přítok Svinky) v povodí Hornádu,
 Dúbrava (přítok Zákrut) v povodí Hronu

hory a vrchy
 Dúbrava (Kozie chrbty), podcelek slovenského pohoří Kozie chrbty v Západních Karpatech

další významy
 označení pro dubový porost, používané například na Slovensku
 nářečné jméno lesu Doubrava v okrese Hodonín
 Dúbrava (cimbálová muzika) – cimbálová muzika z Kyjovska
 Dúbrava (národopisný soubor) – národopisný soubor  z Kyjovska
 Dúbrava (folklórní soubor) – slovenský folklórní soubor
 Dúbrava (chráněné území) – Evropsky významná lokalita v CHKO Záhorie na Slovensku
 Dúbrava – původní příjmení českého kněze Antonína Ferdinanda Dubravia

Podobné výrazy 
 Dubrava
 Dubrawa

Rozcestníky - místopisné jméno